Jenkinson peut faire référence à : 
 Carl Jenkinson (1992-), footballeur anglo-finlandais ;
 Charles Jenkinson,  de Liverpool (1727-1808), homme politique britannique ;
 Robert Jenkinson,  de Liverpool (1770-1828), Premier ministre du Royaume-Uni, fils du précédent ; 
 Denis Jenkinson (1920-1996), journaliste sportif britannique ;
 Francis Jenkinson (1853-1923), un bibliothécaire. 
 Hilary Jenkinson (1882-1961), un archiviste britannique ;
 Squarepusher, de son vrai nom Thomas Jenkinson (1975-), bassiste, batteur, rhodiste et compositeur
 Thomas Jenkinson Woodward (1745-1820), botaniste britannique ;